een kerk gewijd aan de Heilige Apollonia van Alexandrië.

Voorbeelden van dergelijke kerken zijn:

België
Sint-Apolloniakerk (Achterbos) te Achterbos
Sint-Apolloniakerk (Appels) te Appels
Sint-Apolloniakerk (Elst) te Elst
Sint-Apolloniakerk (Oeren) te Oeren
Sint-Apolloniakerk (Stelen) te Stelen